Santos kan som auktorsförkortning betyda:

 Adalberto J. Santos
 Arnoldo Santos Guerra
 Hugo Santos
 Juan Carlos Santos
 Paula Santos
 Tatiana Chrysostomo Santos
 José Vera Santos

Robotskapade auktorsförkortningar